Волта може да се отнася за:
 Алесандро Волта – италиански физик и химик
 Горна Волта – френска колония и независима държава в Африка, преименувана по-късно на Буркина Фасо
 Волта - река в Буркина Фасо, която се разделя на 3 ръкава: Черна Волта, Червена Волта, Бяла Волта
 Волта - езеро в Гана
 Волта - регион в Гана
 волт – единица за имерване, наречена на името на Алесандро Волта